Брюннер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Брюннер, Карл (1900—1980) — один из руководителей оккупационного режима, бригадефюрер СС, генерал-майор полиции.
 Брюннер, Рихард (1899—?) — австрийский фехтовальщик, призёр чемпионатов мира.
 Брюннер, Хорст (, 1929—2008) — военный деятель ГДР, генерал-полковник.
 Бруннер, Алоиз (, 1912—2010), также Бруннер, Алоиз — бывший гауптштурмфюрер СС, один из главных соратников Адольфа Эйхманна при осуществлении так называемого «Окончательного решения еврейского вопроса».

См. также